La caule est une partie de plante de la classe des bryophytes pouvant être plus ou moins ramifiée, voir (cuticule).

Toponymie 
Ce mot permet aussi de désigner un village français qui s'est appelé successivement
 Le Caule, avant 1822
 Le Caule-les-Ventes entre 1822 et 1824
 Le Caule-Sainte-Beuve depuis 1824